Sawica ist ein polnischer Gewässer- und Ortsname:
 Sawica, bis 1945: Sawitz, als Oberlauf des Flüsschens Saska (Heidbach) Nebenfluss des Omulew (Omulef) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Sawica (Szczytno), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Sawitzmühle, 1938 bis 1945 Heidmühle, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen